Das Dameneinzel der Afrikaspiele 2019 waren ein Tennisturnier in Rabat, das vom 23. bis 29. August 2019 stattfand.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Tennis
Tennisturnier 2019
Tennisturnier in Rabat
2019 Dameneinzel